Серетино — село в Яковлевском районе Белгородской области России. Входит в состав Кустовского сельского поселения.

География 
Село расположено по берегам реки Ворсклы, на границе с Борисовским районом. Расстояние до Борисовки - 10 км, до районного центра Строитель - 30 км, до Белгорода - 35 км.

Связь с районным центром и железнодорожной станцией осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием. Через село проходит автомагистраль международного значения Белгород – Киев.

История 
История возникновения села Серетино связана с заселением края после возведения города-крепости Карпов. Серетино возникло на рубеже XVII–XVIII веков. В XVIII веке входило в состав Карповского уезда Белгородской губернии.

В 1800-е в Грайворонском уезде было два одноименных села в соседних Бутовской и Стригуновской волостях.

В 1865 году была построена Егорьевская церковь.

В первые годы советской власти село Серетино входило в Серетинский сельский Совет Борисовской волости, которая была в разные годы в составе Борисовского и Грайворонского уездов, а с 30 апреля 1931 года по 16 июня 1954 года было переподчинено Томаровскому району.

К 1932 году на землях Серетинского сельсовета было организовано четыре колхоза: имени Будённого, «Красный партизан», «Красный Октябрь» и им. Сталина.

В 1934 году была открыта изба-читальня. Расположена она была в сельском клубе.

21 октября 1941 года село было оккупировано немецкими войсками. Освобождено летом 1943 года.

16 июня 1954 года Серетинский сельсовет прекратил своё существование, потому как его земли были присоединены к Кустовскому сельскому Совету Томаровского района. В декабре 1962 года Томаровский район ликвидировали. В январе 1965 года образован Яковлевский район, и Серетино вошло в его состав. 

В 1960 году на территории Серетино был образован Государственный сортоиспытательный участок.

В 1970 году был заложен фундамент под строительство школы, а в 1972 году новое здание начало функционировать.

Население 
На 1 января 1932 года в Серетино насчитывалось 1885 жителей. На 17 января 1979 года — 898 жителей.

Достопримечательности 
 На въезде в село установлен самолёт-памятник Як-40.

Литература 
 Осыков Б.И. Сёла Белгородской области. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012—436 с.

Ссылки 
 Историческая справка Серетино

Примечания 

Населённые пункты Яковлевского района (Белгородская область)